Михаи Суцу (старший) (; ум. 1803) — господарь Молдавского княжества в 1792—1795 годах, господарь Валашского княжества в 1783—1786, 1791—1793 и 1801—1802 годах.

Правление 
Был правителем Молдавского княжества с 1792 по 1795 годы.

При Михаиле Суцу 15 марта 1794 года в области регламентации наследования было составлено специальное письменное законоположение, одним из авторов которого стал молдавский юрист А. Донич.

См. также 
 Михаил Суцу (младший)

Примечания 

Правители Молдавии